

Жиделинський сільський округ — адміністративна одиниця, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Жиделинський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область